Saint-Rambert ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 Saint-Rambert-sur-Loire, ehemalige Gemeinde, heute Teil der Gemeinde Saint-Just-Saint-Rambert im Département Loire

Gemeinden:
 Saint-Rambert-d’Albon, Département Drôme
 Saint-Rambert-en-Bugey, Département Ain